Dlaskovec je české rodové jméno zažité pro ptáky několika rodů z čeledi kardinálovitých a jednoho monotypického rodu z čeledi tangarovitých. Jedná se o zrnožravé ptáky se silnými zobáky.

Čeledi – rody – druhy 
Cardinalidae – kardinálovití
 Caryothraustes Reichenbach, 1850 
 Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766) – dlaskovec žlutozelený
 Caryothraustes poliogaster (Du Bus de Gisignies, 1847) – dlaskovec černolící

 Pheucticus Reichenbach, 1850
 Pheucticus aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) – dlaskovec černoprsý (syn. kardinálec černoprsý, kardinálec žlutoprsý, dlask žlutoprsý)
 Pheucticus chrysogaster (Lesson, 1832) – dlaskovec žlutobřichý (syn. kardinálec žlutobřichý, dlask žlutobřichý)
 Pheucticus chrysopeplus (Vigors, 1832) – dlaskovec žlutočerný (syn. kardinálec žlutočerný, dlask žlutočerný)
 Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766) – dlaskovec růžovoprsý (syn. kardinálec růžovoprsý, dlask růžovoprsý)
 Pheucticus melanocephalus (Swainson, 1827) – dlaskovec černohlavý (syn. kardinálec černohlavý, dlask černohlavý)
 Pheucticus tibialis Lawrence, 1867 – dlaskovec černonohý (syn. kardinálec černonohý)

 Periporphyrus Reichenbach, 1850
 Periporphyrus erythromelas (J. F. Gmelin, 1789) (syn. Loxia erythromelas) – dlaskovec rudočerný

 Rhodothraupis 
 Rhodothraupis celaeno (Deppe, 1830) – dlaskovec krvavý

Dále byl v čeledi kardinálovitých prezentován jako „dlaskovec modrý“ papežík modrý – Passerina caerulea (Linnaeus, 1758)

Thraupidae – tangarovití
 Parkerthraustes Remsen, 1997
 Parkerthraustes humeralis (Lawrence, 1867) – dlaskovec žlutoramenný

Reference 

Pěvci